Текмесса — персонаж древнегреческой мифологии.
 (604) Текмесса — астероид главного пояса, относящийся к спектральному классу X.